Fukui se poate referi la:

Localități
 Prefectura Fukui, o diviziune administrativă în Japonia.
 Municipiul Fukui, o localitate în Japonia, centrul administrativ al prefecturii Fukui.

Personalități
 Kenichi Fukui, un chimist japonez.